Hendes Fortid kan henvise til:

 Hendes Fortid (film fra 1916) - stumfilm fra 1916 instrueret af A.W. Sandberg
 Hendes Fortid (amerikansk film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Charles Giblyn
 Hendes Fortid (film fra 1921) - film instrueret af Fritz Magnussen.